Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 465 dans le monde.

 Route fédérale 465 en Allemagne
 RS-465 au Brésil
 Route 465 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 465 aux États-Unis 
  dans certains pays